Sixt Jakob von Kapff ist der Name folgender Personen:

 Sixt Jakob von Kapff (Jurist) (1735–1821), deutscher Jurist
 Sixt Jakob von Kapff (Theologe) (1765–1848), deutscher evangelischer Theologe